Ива́н Баря́тинский: Барятинский, Иван Викторович (1857—1915) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Курской губернии.
 Барятинский, Иван Иванович (1772—1825) — действительный камергер, посланник в Мюнхене.
 
 Барятинский, Иван Петрович (1615—1701) — боярин, окольничий.
 Барятинский, Иван Сергеевич (1738—1811) — генерал-поручик.
 Барятинский, Иван Фёдорович (1689—1738) — генерал-аншеф, генерал-губернатор Москвы, главнокомандующий в Малороссии.